„Aréthuse” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Aréthuse” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku, przemianowana w czasie budowy na „Elbe”, a później na „Calypso”
 „Aréthuse” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Aréthuse” – krążownik z lat 80. XIX wieku
 „Aréthuse” (Q97) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Aréthuse” (NN7) – okręt podwodny typu Argonaute z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Aréthuse” (S635) – okręt podwodny typu Aréthuse z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów